Бюссе́ (, ) — топоним и фамилия.
 Busset
 Бюссе — коммуна во французском регионе Овернь.
  — французский дворянский род, генеалогически — старшая ветвь Бурбонов:
  (1875—1954) — французский спортсмен, участник Олимпийских игр.
 Бурбон-Бюссе, Жак де (1912—2010) — французский писатель и дипломат.
 Buysse
 Бюссе, Люсьен (1892—1969) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, победитель велогонки «Тур де Франс», брат Марселя Бюссе.
 Бюссе, Марсель (1889—1939) — бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, брат Люсьена Бюссе.

Другое 
 Маяк Бюссе — маяк (населённый пункт при маяке) в Хасанском районе Приморского края.